Västra Oxtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Västra Oxtjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun, 
Västra Oxtjärnen, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun,

Se även
Oxtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn